Проце́сс ( — течение, ход, продвижение):
 Процесс (теория организации) — повторяемая последовательность действий, направленная на достижение поставленной цели.
 Процесс (информатика) — совокупность действий, преобразующих входящие данные в исходящие.
 Производственный процесс — совокупность действий по преобразованию сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в готовую продукцию или услугу.
 Судебный процесс — процедура рассмотрения и разрешения дела судом.
 Процесс (философия) — закономерное, последовательное изменение явления, его переход в другое явление.

Искусство 
 Процесс (роман) () — роман Франца Кафки, посмертно опубликованный в 1925 году.
 Процесс (фильм, 1962) () — детективный триллер Орсона Уэллса, вольная экранизация одноимённого романа Франца Кафки (Франция — Италия — ФРГ, 1962).
 Процесс (фильм, 1989) — криминальная драма Алексея Симонова на основе материалов реальных уголовных дел (СССР, 1989).
 Процесс (фильм, 1993) () — триллер Дэвида Хью Джонса, экранизация одноимённого романа Франца Кафки (Великобритания, 1993).
 Процесс (фильм, 2003) — полнометражный документальный фильм о расстреле Еврейского антифашистского комитета, режиссёр-постановщик — Александр Зельдович.
 Процесс (фильм, 2010) () — криминальная драма Гэри Уилера по одноимённому роману Роберта Уитлоу (США, 2010).
 Процесс (фильм, 2012) — четырёхсерийная мелодрама Александра Ефремова (Россия, 2012).
 Процесс: Российское государство против Олега Сенцова — документальный фильм (2017), режиссёр — Аскольд Куров.
 Процесс (фильм, 2018) — документальный фильм Сергея Лозницы о судебном процессе по делу Промпартии (Украина, 2018).
 Процесс (фильм, 2020) — короткометражная комедия Сергея Кальварского с Михаилом Ефремовым в главной роли (Россия, 2020).
 Процесс (спектакль) — спектакль Ленинградского театра им. Ленинского комсомола 1985 года по киноповести Эбби Манна «Суд в Нюрнберге».

Примечания